La saison 1963-1964 du championnat d'Algérie D2 est la  édition de la deuxième division algérienne.

Compétition 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Oranie 
 édition de la division 2 Ouest - Promotion d'honneur 1963-1964

Calendrier 

les compositions des onze  équipes de la promotion d'honneur Ouest (D2 Ouest 1963-1964) :  
AS Nedroma: Guidi , Bekkouche , Bennai , Maghraoui , Ghomari , Kedjar , Djeanne , Zerhouni , Chahbi 1 , Ouassini , Chahbi 2 .    
CO Sénia : Didou , Arab , Azzouz , Zerga , Benamar , Beldjed , Bendjeffal , Hamed , Zahad , Taleb , Triqui .   
FC Frenda : Merad 1 , Safir , Boukecha , Merad 2 , Dahmach , Si Abdelhadi , Khellil , Noureddine , Missoum . 
FR Mascara : Mazouz , Lekam 1 , Lekam 2 , Diab , Sahraoui , Beldjillali , Boufrah , Bendjbour , Slimani , Fellah , Zeroumi .  
JS Ain Turck : Touil ,  Hamou , Kabbou , Zarioh , Benaissa , Dahmane , Oudjdi , Embarek , Moh Driss , Bensaha , Zarioh Chaib . 
JS Sidi El Houari :Ben Mohamed , Tabet , Faradji , Loukil , Ouzaa , Mizzili , Belkaid , Zaaf , Mekki , Amziane , Belouzaa .   
Nadjah AC : Ali , Belkheira , Kadri , Grine , Kessaci , Belhadj , Noureddine 1 , Hamid , Omar , Miloud , Noureddine 2 .  
Raya Sports Tiaret : Boukhari , Hamdani , Lazreg , Sadek , Boumediénne , Benafroul , Taibi , Dahmane , Benamar , Kader , Zitouni . 
Stade Cartésien (Ben Badis) : Mimouni , Belkheir 1 , Naceri , Benekla , Belkeir 2 , Saim , Bekhaled , Youcef , Mokhtos , Kadi , Belkheir 3 .
USM Oran : Guesbaoui , Hamdéne , Nair Hadj , Boudjellal , Chiha , Abdesslam , Rachidi , Bouamar , Nair Kaddour , Koulou .    
WA Mostaganem : Gacem , Rezali , Othmane , Benaissa , Ikhlef , Sardji , Benameur , Kheirat , Moussa , Dadi , Benali .

Résultats

Résultats détaillés

Algérois

Calendrier

Constantinois

Calendrier

Statistiques

Classement des buteurs

Championnat de Division trois saison 1963-1964

Groupe Ouest (Première division) 
 édition du championnat de division trois groupe Ouest de la saison 1963-1964 nommée Première division
Clubs évoluants en D3 (13 clubs):

Résultats

Groupe Centre (Première division) 
 édition du championnat de division trois groupe Centre de la saison 1963-1964 nommée Première division

Groupe Centre

Résultats

Groupe Est (Première division) 
 édition du championnat de division trois groupe Est de la saison 1963-1964 nommée Première division

Groupe Est

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1963-1964
 Coupe d'Algérie de football 1963-1964

Notes et références 

 Les Effectifs - types des clubs de la division , promotion d'honneur ouest , saison 1963 - 1964 parus sur la voix de l'oranie numéro 194 du mardi 18 aout 2000  page 21 (5é partié du rétrospective du football oranien , par n benfreha , archives de m'hammed . 

 Les Résultats  de quelque matchs du championnat de la promotion d'honneur ouest , saison : 1963 - 1964 , parus sur la voix de l'oranie numéro 196 du jeudi 20 juillet 2000 page 21 . (7é partié du rétrospective du  football oranien , par n benfreha , archives de m'hammed .

 LE Classement final du championnat de la promotion d'honneur ouest , saison 1963 - 1964 parus sur  la voix de l'oranie numéro 203  du samedi 29 juillet 2000 page 21 . (14é partié du rétrospective du football oranien , par n benfreha , archives de m'hammed .

Championnat d'Algérie de football de deuxième division